Сигеево — название нескольких населённых пунктов:
 Сигеево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Сигеево — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.